Муси () — один из австронезийских языков, распространён на юге Суматры.
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 3 млн 105 тыс. чел. в 2000 году. На данном языке говорят в долине реки Муси и в городе Палембанг. Согласно сайту , на языке муси могут говорить до 4 млн 235 тыс. человек, относящиеся к семи различным народом (на неуказанную дату).

Использование 
Язык муси широко используется представителями различных народов южной Суматры, в частности , как язык торговли, религиозных культов, межнационального общения. На данном языке ведутся теле- и радиопередачи, записываются различные легенды, народные песни, религиозные тексты.

Диалекты 
Выделяют следующие диалекты: белиде, бурай, прибрежный малайский, келинги, лематанг-илир, меранджат, муси-секаю, палембанг-лама, пегаган, пенасек, пенукал, равас; палембанг.

Сравнение словаря муси с другими языками 
Ниже приведены три сравнительные таблицы. В первой дано сравнение слов языка муси, имеющие общее происхождение с аналогичными словами индонезийского языка. Во второй — подобное сравнение проводится уже с лексическим фондом яванского языка. В третьей приведены распространённые слова языка муси, не имеющие параллелей в индонезийском.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Западнозондские языки